Виталий Кушнарёв:
 Кушнарёв, Виталий Васильевич (род. 1975) — глава администрации города Ростов-на-Дону.
 Кушнарёв, Виталий Иванович (род. 1954) — советский футболист, вратарь.